«Félix Sánchez» - conjunto del nombre propio Félix y el apellido Sánchez - puede referirse a:

Personajes 
 Félix Sánchez, atleta olímpico dominicano;
 Félix Sánchez, beisbolista dominicano;
 Félix Sánchez de Orellana, noble y político ecuatoriano.
 Félix Sánchez Bas, entrenador deportivo español.